Mistrovství světa v plavání v roce 2003 bylo v pořadí desátým světovým šampionátem v plaveckých sportech. Konalo se ve dnech 12. až 27. července 2003 v Barceloně. Mistrovství se účastnilo celkem 2015 plavců a plavkyň. Z českého pohledu se jednalo o dosud nejúspěšnější šampionát, vedle zisku dvou stříbrných medailí - Ilony Hlaváčkové na 50 metrů znak a Jany Pechanové na pět kilometrů, které obě jen těsně zaostaly za vítězkami svých disciplín, je velmi cenné čtvrté místo Květoslava Svobody v nabité konkurenci na 200 metrů volný způsob.

Medailové pořadí

Plavání Muži

Volný způsob

50 m volný způsob

100 m volný způsob

200 m volný způsob

400 m volný způsob

800 m volný způsob

1500 m volný způsob

Motýlek

50 m motýlek

100 m motýlek

200 m motýlek

Znak

50 m znak

100 m znak

200 m znak

Prsa

50 m prsa

100 m prsa

200 m prsa

Polohový závod

200 m polohový závod

400 m polohový závod

Štafeta

Štafeta 4 x 100 m volný způsob

Štafeta 4 x 200 m volný způsob

Štafeta 4 x 100 m polohový závod

Dálkové plavání

5 kilometrů

10 kilometrů

25 kilometrů

Plavání ženy

Volný způsob

50 m Volný způsob

100 m volný způsob

200 m volný způsob

400 m volný způsob

800 m volný způsob

1500 m volný způsob

Motýlek

50 m motýlek

100 m motýlek

200 m motýlek

Znak

50 m znak

100 m znak

200 m znak

Prsa

50 m prsa

100 m prsa

200 m prsa

Polohový závod

200 m polohový závod

400 m Polohový závod

Štafeta

Štafeta 4 x 100 m volný způsob

Štafeta 4 x 200 m volný způsob

Štafeta 4 x 100 m polohový závod

Dálkové plavání

5 kilometrů

10 kilometrů

25 kilometrů

Synchronizované plavání

Sólo

Dvojice

Družstva

Skoky Muži

1 metr

3 metry

10 metrů

Synchronní skoky 3 metry

Synchronní skoky 10 metrů

Skoky ženy

1 metr

3 metry

10 metrů

Synchronní skoky 3 metry

Synchronní skoky 10 metrů

Vodní pólo muži 

 Finále
 HUN – ITA 11:9

 Utkání o 3. místo
 GRE – SCG 3:5

 Utkání o 5. místo
 USA – ESP 7:9

 'Utkání o 7. místo
 SVK – AUS 8:11

Vodní pólo ženy 

 Finále
 USA – ITA 8:6

 Utkání o 3. místo
 CAN – RUS 7:9

 Utkání o 5. místo
 NED – HUN 7:8

 Utkání o 7. místo
 ESP – AUS 3:7

Reference 

2003
Plavání v roce 2003
Sport ve Španělsku v roce 2003
Plavání ve Španělsku
Sportovní události v Barceloně